Are You Ready steht für:

 Are You Ready (AC/DC-Lied)
 Are You Ready (Disturbed-Lied) 
 Are You Ready (Shakaya-Lied) 
 Are You Ready (Bucks-Fizz-Album)
 Are You Ready (Shakaya-Album)